Agent Carter ist der Name von

 Figuren aus dem Marvel-Universum#Peggy Carter, einer Figur aus dem Marvel-Universum
 Marvel One-Shot#Agent Carter (2013), einem Kurzfilm über die Figur
 Marvel’s Agent Carter, einer Serie über die Figur